Klopsch ist der Familienname von:

 Christiane Klopsch (* 1990), deutsche Leichtathletin
 Hartmut Klopsch (* 1944), deutscher Bildhauer
 Joseph Klopsch (1802–1879), deutscher Pfarrer in Landeshut und Groß-Glogau
 Kurt Klopsch (1905–1989), deutscher Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher
 Otto Klopsch (1886–1941), deutscher Schauspieler und Sänger
 Paul Klopsch (1920–2012), deutscher Mittellateinischer Philologe

Siehe auch:
 Klöpsch